Себастьян Сильва Ираррасабаль (, 9 апреля 1979, Сантьяго, Чили) — чилийский кинорежиссёр, сценарист, художник и музыкант.

Биография 
Сильва родился 9 апреля 1979 года в Сантьяго, Чили. Он второй из семи братьев.

Закончил Киношколу Чили (1998—2000), изучал английский и анимацию в Университете Макгилла. Выставлял свои живописные работы, выступал с рок-группой CHC, записал несколько альбомов. Пытался работать в Голливуде, организовал еще две рок-группы, выставлялся в Нью-Йорке. Написал сценарий, по которому потом, вернувшись в Чили, снял свой первый фильм «Эта жизнь меня убивает» (2007); последующие ленты также снимал по собственным сценариям. Несколько лет делил жизнь между Чили и США, в 2010 обосновался в Нью-Йорке.

Открытый гей.

Фильмография 
 2007: Эта жизнь меня убивает/ La vida me mata (премия Педро Сьенны, Чили)
 2009: Служанка/ La nana (национальная художественная премия Альтасор, премия фестиваля Сандэнс, номинация на Золотой глобус и Серебряный Ариэль, премия критики на МКФ в Картахене, премия ФИПРЕССИ на МКФ в Гвадалахаре, номинация на Гран-при МКФ во Фрибуре и др.)
 2010: Старые коты/ Gatos viejos, вместе с Педро Пейрано (премия Педро Сьенны)
 2013: Магия, магия / Magic, Magic
 2013: Кристал Фэйри и волшебный кактус и 2012 / Crystal Fairy & the Magical Cactus and 2012
 2015: Противный ребёнок / Nasty Baby

Дискография

С группой CHC 
 2003 — Bastante real
 2004 — What it is es lo que es
 2007 — La cosa

С группой Yaia 
 2005 — Good Morning

С группой Los Monos 
 2007 — Somos los que estamos

С группой Solista 
 2005 — Iwannawin & friends
 2011 — Brutalidad
 2013 — Pasaje al más allá

Примечания

Ссылки 

Художники Чили
Певцы и певицы Чили
Киноактёры Чили